Johann Navratil bzw. Johann Navrátil ist der Name folgender Personen:

* Johann Navratil (Techniker) (1868–1932), österreichischer Maschinenbauer 
 Johann Navrátil (Mediziner) (1909–1992),  tschechisch-österreichischer Herzchirurg